Фелі́пе (, ) — чоловіче особове ім'я. Використовується переважно в країнах, що говорять іспанською мовою (Іспанія, Мексика, Чилі тощо). Походить від грецького імені Філіпп (, Philippos, «конелюб»). Латинський аналог — Філіпп (). Інші форми — Філіпе (в португаломовних країнах), Філіп (в англомовних країнах), Філіпп (в німецькомовних країнах), Пилип (в Україні). Жіноча форма — Феліпа.

Особи

Примітки 

Іспанські імена